Bioquímica: Sigles d'inhibidor de ribonucleasa
 Genètica: Sigles angleses de repetició inversa (inverted repeat).
 Òptica: Sigles d'infraroig
 Política:
 Izquierda Republicana, partit polític espanyol, fundat l'abril del 1934 
 Izquierda Revolucionaria, organització política espanyola fundada el 1998